Камзас — река в России, протекает по Аскизскому району Республики Хакасия. Устье реки находится в 7 км по левому берегу реки Балыксу. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от истока до города Новокузнецк, без реки Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010300212115200007528.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Балыксу
Реки Аскизского района